Жанакала () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанакала — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Жанакала — село в подчинение Аркалыкской горадминистрации Костанайской области.
 Жанакала (до 2005 г. - Григорьевка) — село в Павлодарском районе Павлодарской области.

 Жанакала — хивинское укрепление XIX века на левом берегу Сырдарии.

См. также 
 Жангала  ()